Capetus est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles basaux ayant vécu durant le Carbonifère supérieur, il y a entre  (millions d'années) en République tchèque et dont une seule espèce est rattachée, Capetus palustris, décrite par  en 1938.

Description 

C'est l'un des plus vieux temnospondyles découvert à ce jour. L'animal mesurait environ  de long  et vivait très certainement dans les marécages des forêts du Carbonifère où il chassait probablement des tétrapodes plus petits .

Classification

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Temnospondyli

Notes et références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Paléontologie en Tchéquie
Taxon fossile décrit en 1938